Zofingen (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Aargau
Zofingen (district), een district van het Zwitserse kanton Aargau